Het ATP-toernooi van Bazel 2008 werd van 20 tot en met 26 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden worden gespeeld op indoor hardcourt.

De titelverdediger in het enkelspel was Roger Federer; titelverdedigers in het dubbelspel waren de afwezige broers Bob en Mike Bryan.

Roger Federer won het toernooi voor het derde jaar op rij en veroverde hiermee zijn 57ste titel. Het dubbelspel werd gewonnen door de Indiër Mahesh Bhupathi en de van de Bahama's afkomstige Mark Knowles

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel